Стафф — фамилия. Известные носители:
 Стафф, Леопольд (1878—1957) — польский поэт, драматург и переводчик.
 Стафф, Ханне (род. 1972) — норвежская ориентировщица, многократная чемпионка мира и Европы по спортивному ориентированию.